Gibbons steht für:

 Gibbons, Familie baumbewohnender Primaten aus Südostasien
 Gibbons (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gibbons (Alberta), Gemeinde in Alberta, Kanada
 Gibbons-Hawking-Effekt, Begriff der Allgemeinen Relativitätstheorie
 Stanley Gibbons, Unternehmen für philatelistische Produkte aus London, England

Siehe auch:
 Gibbon
 Gibon